Jedinstvo je lahko:
 Jedinstvo, Zenica (Bosna in Hercegovina)
 Jedinstvo (Bosna in Hercegovina)